ПАОК — греческий баскетбольный клуб из города Салоники.

История 
Клуб основан в 1928 году в Салониках. Является принципиальным соперником другого клуба из этого города Ариса. Дважды клубу удавалось выиграть национальный чемпионат. Лучшим достижением на евроарене является выигрыш Кубка Сапорты 1991, победа в Кубке Корача 1993/1994, Финал четырёх Евролиги 1993''.

Титулы 
 Чемпионы Греции  (2 раза): 1959, 1992
 Кубок Греции (3 раза): 1984, 1995, 1999
 Кубок Сапорты: 1991
 Кубок Корача: 1994
 Кубок чемпионов Финал Четырех (1 раз): 3-е место 1993

Сезоны

См. также 
ПАОК (футбольный клуб)

Ссылки 
 Официальный сайт 

Баскетбольные клубы Греции
Баскетбольные клубы по алфавиту
Участник баскетбольной Евролиги
Спорт в Салониках